Елена Осипова:
 Осипова, Елена Александровна (род. 1993) — российский стрелок из лука.
 Осипова, Елена Анатольевна (более известна под фамилией Чайковская; род. 1939) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
 Осипова, Елена Андреевна (род. 1945) — российская художница, общественный активист.
 Осипова, Елена Владимировна (1927—2018) — российский философ и социолог.